Guarda (district), een district van Portugal
Guarda (stad in Portugal), een stad en gemeente in het Portugese district Guarda
Guarda (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Graubünden
A Guarda, een gemeente in de Spaanse provincie Pontevedra